Drebbelia subarborescens är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Heinrich Zollinger. Drebbelia subarborescens ingår i släktet Drebbelia och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
subarborescens